Pfaffendorf ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Pfaffendorf (Altenkunstadt), Gemeindeteil von Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Oberfranken, Bayern
 Pfaffendorf (Anger), ehemaliger Gemeindeteil von Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Oberbayern, Bayern
 Pfaffendorf (Südliches Anhalt), Gemeindeteil der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Koblenz-Pfaffendorf, Stadtteil des kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Koblenz-Pfaffendorfer Höhe, Stadtteil des kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Pfaffendorf (Königstein), Ortsteil der Stadt Königstein, Sächsische Schweiz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Pfaffendorf (Landsberg), Wohnplatz des Ortsteils Gollma der Stadt Landsberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Pfaffendorf (Leipzig), ehemaliger Gutsbezirk von Leipzig, Sachsen
 Pfaffendorf (Markersdorf), Gemeindeteil von Markersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Pfaffendorf (Maroldsweisach), Marktteil von Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Unterfranken, Bayern
 Pfaffendorf (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern 
 Pfaffendorf (Rietz-Neuendorf), Gemeindeteil von Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Pfaffendorf (Stadelhofen), Gemeindeteil von Stadelhofen, Landkreis Bamberg, Oberfranken, Bayern

Österreich:
 Pfaffendorf (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Pfaffendorf (Gemeinde Steindorf), Ort in Steindorf am Ossiacher See, Kärnten
 Pfaffendorf (Gemeinde Sankt Georgen), Ort in Sankt Georgen im Lavanttal, Kärnten
 Pfaffendorf (Gemeinde Ebenthal), Ort in Ebenthal in Kärnten, Kärnten
 Pfaffendorf (Gemeinde Pernersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Pfaffendorf (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Pfaffendorf (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Pfaffendorf (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Pfaffendorf (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Pfaffendorf (Gemeinde Kammern), Katastralgemeinde in Steiermark
 Pfaffendorf (Gemeinde Zeltweg), Ortschaft der Stadt Zeltweg in Steiermark

Polen:
 Książnica (ehemals Pfaffendorf im Landkreis Reichenbach, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Gmina Dzierżoniów
 Piątnica (ehemals Pfaffendorf im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Pfaffendorf, Kreis Neumarkt, Niederschlesien, seit 1945: Popowice (Środa Śląska), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, heute Stadtteil von Środa Śląska
 Pfaffendorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Popowa Wola, eine Ortschaft im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Popówko (ehemals Pfaffendorf im Landkreis Rosenberg i. Westpr., Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pfaffendorf, Kreis Schweidnitz, Niederschlesien, seit 1945: Mielęcin (Żarów), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Pfaffendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Popowo Salęckie, eine Ortschaft im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rudzica (ehemals Pfaffendorf im Landkreis Lauban, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Siekierczyn
 Pfaffendorf, Kreis Landeshut i. Schles., Niederschlesien, seit 1945: Szarocin, eine Ortschaft im Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 ein historisches Industriegebiet der Stadt Łódź, Polen, siehe Księży Młyn

Slowakei:
 Farná, Ortsteil der Gemeinde Ivanka pri Dunaji, Okres Senec

Tschechien:
 Hlincová Hora, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Kněžská, Ortsteil von Šlapanov, Okres Havlíčkův Brod
 Popovice (Děčín) bzw. Děčín XXIII-Popovice, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín